Райстерс () — латышская фамилия.

 Райстерс, Августс (1888—1967) — латвийский архитектор.